Ван Чжэнь:

 Ван Чжэнь (1271—1368) — китайский первопечатник, изобретатель наборной печати с использованием деревянных литер.
 Ван Чжэнь (род. 1992) — китайский легкоатлет, выступающий в спортивной ходьбе.
 Ван Чжэнь (1908—1993) — китайский политик.